Кубок Ірану з футболу 2018—2019 — 32-й розіграш кубкового футбольного турніру в Ірані. Титул володаря кубка вшосте здобув Персеполіс.

Календар

1/16 фіналу 

|-
| colspan="3" style="background:#fcc;"|12 вересня 2018

|-
| colspan="3" style="background:#fcc;"|13 вересня 2018

|-
| colspan="3" style="background:#fcc;"|14 вересня 2018

|-
| colspan="3" style="background:#fcc;"|15 вересня 2018

|-
| colspan="3" style="background:#fcc;"|17 вересня 2018

|-
| colspan="3" style="background:#fcc;"|2 жовтня 2018

|-
| colspan="3" style="background:#fcc;"|18 жовтня 2018

|}

1/8 фіналу 

|-
| colspan="3" style="background:#fcc;"|4 жовтня 2018

|-
| colspan="3" style="background:#fcc;"|5 жовтня 2018

|-
| colspan="3" style="background:#fcc;"|6 жовтня 2018

|-
| colspan="3" style="background:#fcc;"|1 листопада 2018

|-
| colspan="3" style="background:#fcc;"|31 січня 2019

|}

1/4 фіналу 

|-
| colspan="3" style="background:#fcc;"|31 жовтня 2018

|-
| colspan="3" style="background:#fcc;"|2 листопада 2018

|-
| colspan="3" style="background:#fcc;"|7 листопада 2018

|-
| colspan="3" style="background:#fcc;"|18 лютого 2019

|}

1/2 фіналу 

|-
| colspan="3" style="background:#fcc;"|29 січня 2019

|-
| colspan="3" style="background:#fcc;"|24 травня 2019

|}

Фінал 

|-
| colspan="3" style="background:#fcc;"|2 червня 2019

|}

Посилання 
 Кубок Ірану на soccerway 

2018—2019
Іран
Іран
2019 в Ірані
2018 в Ірані